Lazaruskloster steht für:
Abtei St. Lazarus der Benediktinerinnen in Seedorf UR, Kanton Uri, Schweiz 
Kloster Mor Loozor, Ruine in Midyat, Provinz Mardin, Türkei 
Lazaruskloster (Paris)
 Kloster St. Lazarus in Bethanien, Palästina